An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in sieben Gruppen eingeteilt wurden. In drei Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften, in vier Gruppen je fünf Mannschaften gegeneinander. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die EM 1984. Frankreich war als Gastgeber automatisch qualifiziert und vervollständigte das Feld der acht Mannschaften. Die Qualifikation wurde in den Jahren 1982 und 1983 ausgespielt.

Es galt die Zweipunkteregel. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage null Punkte.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}
 
Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Weblinks 
 Fußball-Europameisterschaft bei de.uefa.com
 Qualifikationsspiele zur Euro 84 auf thefa.com
 Tabellen und Ergebnisse bei RSSSF.com

Qualifikation
1984
Fußballveranstaltung 1982
Fußballveranstaltung 1983